Оле́г Анто́нов:
 Антонов, Олег Викторович (род. 1970) — советский и российский волейболист и тренер.
 Антонов, Олег Константинович (1906—1984) — советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда.
 Антонов, Олег Львович (род. 1971) — советский и российский футболист и тренер.
 Антонов, Олег Михайлович (1936—2018) — прокурор Татарской АССР и Республики Татарстан, Белгородской области.
 Антонов, Олег Сергеевич (1928—2008) — доктор медицинских наук, профессор кардиологии, профессор радиологии.
 Антонов, Олег Ярославович (род. 1988) — итальянский волейболист.